Мустуа́р-Ак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 95 км на захід від Ренна, 23 км на північ від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 690 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1837,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мустуар-Ак на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Мустуар-Ак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан